Sergio di Costantinopoli
 Sergio I di Costantinopoli
 Sergio II di Costantinopoli